Feurio ist 
 ein historischer deutscher Warnruf, der den Ausbruch eines Brandes meldet; Näheres siehe Feuerwehr #Geschichte

Feurio! ist
 der Titel eines Liedes der Band Einstürzende Neubauten, ursprünglich auf ihrem Album Haus Der Lüge (1989)
 der Name eines Brennprogramms für Windows, siehe Feurio!

Siehe auch: